Пётр Михайлович Дарага́н (1874—1960) — флигель-адъютант Е. И. В., полковник Русской императорской армии, участник Первой Мировой войны и Белого движения, последний полковой командир Каргопольского драгунского полка, белоэмигрант.

Ранние годы 
Родился в дворянской семье рода Дараган. Его отец — Михаил Петрович, и дед — Пётр Михайлович, — русские военные и государственные деятели. Бабушка Анна Михайловна — известный русский педагог и детская писательница.

Военная служба 
В 1894 году выпущен из Николаевского кавалерийского училища корнетом в 15-й Александрийский драгунский полк 2-й бригады 5-й кавалерийской дивизии. С 1895 года — корнет 15-го Александрийского драгунского полка.

23 августа 1895 года переведен в Лейб-гвардии Уланский полк корнетом гвардии со старшинством 8 августа 1894 года. Полковой адъютант с 17 марта 1897 года. 6 декабря 1898 года произведён в поручики со старшинством 8 августа 1898 года. В штабс-ротмистры произведён 6 декабря 1902 года со старшинством 8 августа 1902 года. Ротмистр с 8 августа 1906 года. Флигель-адъютант с 1906 года до дня отречения государя-императора. Командовал эскадроном своего полка 4 года. 6 декабря 1911 года произведён в полковники со старшинством того же дня.

Участник Первой Мировой войны, с 28 ноября 1916 по конец 1917 года — последний официально назначенный командир Каргопольского 5-го драгунского полка 1-й бригады 5-й кавалерийской дивизии. 5 марта 1917 года полк временно находился в тылу, был созван и перед конным строем полковник Дараган зачитал акт об отречении Николая II от престола. 11 марта полк присягнул Временному правительству.

Участник Гражданской войны на стороне Белого движения.

Личная жизнь 
Был женат, имел сына 1912 года рождения. С 1919 года — в Германии, с 1920 года — в Югославии. Младший брат Иван (1885—1977) — выпускник Пажеского корпуса 1904 года, Генерального штаба подполковник, — в мае 1920 года также эмигрировал в Польшу, с 1948 года — в Аргентине.
Известная художница экспрессионистского направления Марианна Верёвкина приходилась братьям троюродной сестрой.

Скончался Пётр Михайлович в 1960 году.

Награды 
 Ордена Святого Станислава 3-й ст. (1901)
 Святой Анны 3-й ст. (1905)
 Святого Станислава 2-й ст. (1906)
 Святой Анны 2-й ст. (1910)
 Святого Владимира 4-й ст. (ВП 06.12.1913)
 мечи и бант к Св. Владимира 4-й ст. (ВП 26.10.1914);
 Св. Анны 4-й ст. (ВП 13.09.1915).

Иностранные ордена:
 Бухарский Серебряной Звезды 2-й ст. (1900)
 Греческий Спасителя офицерского креста (1901)
 Итальянский Короны кавалерского креста
 Болгарский «За военные заслуги» 5-й ст. (1903)
 Французский Черной Звезды 4-й ст. (1904)
 Персидский Льва и Солнца 3-й ст. (1906).

Примечания

Литература 
 Волков С. В. База данных «Участники Белого движения в России».
 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. — Т. 1. — , 1908.
 Список ген.-адъютантам, ген.-майорам и контр-адмиралам Свиты Его Вел-ва и флигель-адъютантам по старшинству. Составлен по 20.03.1916. — , 1916.
 Монкевич Б. Організація регулярної армії Української держави 1918 р. // Україна в минулому. Вип. 7. — Київ-Львів, 1995.
 Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917—1999. В 6-ти томах. — : Пашков Дом, 2004—2007.

См. также 
 История Каргопольского драгунского полка
 Иван Тюленев. Через три войны — М.: Воениздат, 1972.

Пётр Михайлович
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Полковники (Российская империя)
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (белые)
Русская эмиграция первой волны
Военнослужащие Русской гвардии в Первой мировой войне